Otto Wartmann ist der Name folgender Personen:

Otto Wartmann (Käser) (1860–1936), Schweizer Landwirt und Käser 
Otto Wartmann-Kägi (1841–1882), Schweizer Kaufmann